Proppé ist der Familienname folgender Personen:

 Kolbeinn Óttarsson Proppé (* 1972), isländischer Journalist und Politiker
 Ólafur Proppé (1886–1949), isländischer Kaufmann und Politiker
 Óttarr Proppé (* 1968), isländischer Musiker, Schauspieler und Politiker